Planta ist der Name des Adelsgeschlechts Planta (Adelsgeschlecht) und der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Planta (1820–1895), Schweizer Chemiker
 Alfred von Planta (1857–1922), Schweizer Jurist, Politiker, Industrieller und Diplomat, Präsident des Schweizer Nationalrates
 Andreas Rudolf von Planta (1819–1889), Schweizer Jurist, Unternehmer und Politiker
 Anna von Planta (1858–1934), Schweizer Philanthropin
 Anna von Planta (Lektorin) (* 1957), Schweizer Lektorin
 Armon Planta (1917–1986), Schweizer Lehrer, Autor und Heimatforscher
 Christine Wirz-von Planta (* 1944), Schweizer Politikerin (LDP)
 Franz Albert von Planta-Zuoz (1838–1908), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Giancarlo Planta (* 1953), italienischer Filmregisseur
 Isa Hämmerle-Planta (1922–2012), Schweizer Frauenrechtskämpferin
 Jacques Ambrosius von Planta (1826–1901), Schweizer Baumwollhändler und Mäzen
 Johann von Planta († 1572), Schweizer Adliger
 Joseph Planta FRS (1744–1827), britischer Bibliothekar, Historiker und Romanist
 Martin Planta (1727–1772), Schweizer reformierter Geistlicher und Pädagoge
 Peter Conradin von Planta (1815–1902), Schweizer Jurist, Journalist und Politiker
 Pompejus Planta (1570–1621), Führer der spanisch-österreichischen Partei in den Bündner Wirren
 Renaud de Planta (* 1963), Schweizer Bankmanager und Privatbankteilhaber
 Robert von Planta (1864–1937), Schweizer Romanist
 Rudolf von Planta (1569–1638), Anführer der spanisch-österreichischen Partei
 Thomas Planta (1520–1565) Bischof von Chur 1550–1565
 Ulrich von Planta (1791–1875), Schweizer Hauptmann und Politiker
 Uors von Planta (1916–1979), Schweizer Aufnahme- und Produktionsleiter

sowie der römische Beiname von:
 Gaius Pompeius Planta, Präfekt der Provinz Ägypten, Römischer Offizier (Kaiserzeit)

Planta (lateinisch für „Gewächs, Pflanze“) ist eine naturwissenschaftliche Fachzeitschrift für den Fachbereich Botanik, siehe Planta (Zeitschrift)

Planta (lateinisch für „Fußsohle“) ist eine anatomische Bezeichnung für die Fußsohle (Planta pedis), siehe Fuß#Fußsohle

Siehe auch:
 PLANTA Project